

Antroponimi 
 Née – L'attuale riforma del diritto di famiglia prevede che « la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze »

Persone 
 François Denis Née (1732-1817) – disegnatore e incisore francese
 Frédéric Née (1975) – ex calciatore francese
 Louis Née (1895-1977) – direttore della fotografia francese
 Louis Née (1881-1969) – politico francese
 Luis Née (1734-1807) – botanico franco-spagnolo
 Patrick Nee (1943) – imprenditore, criminale e mafioso irlandese naturalizzato statunitense
 Patrick Née (1954) – saggista e critico letterario francese
 Paul Nèe (...) – carrozziere francese